Рукер () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1941) — британский политик, член Палаты общин (1974—2001) и Палаты лордов (с 2001).
  (род. 1942) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс» (1979).
 Рукер, Майкл (род. 1955) — американский киноактёр.
  (1743/1746—1801) — британский художник-акварелист и график, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и галереи «Тейт»; сын Эдварда Рукера.
  (1861—1907) — американский католический священник, епископ Харо (с 1903).
  (ок. 1712/1724—1774) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и лондонской Национальной портретной галереи; отец Майкла Анджело Рукера.

См. также